TV Liberal Marabá é uma microgeradora de televisão brasileira com sede em Marabá, PA. Opera no canal 43 UHF e é afiliada à Rede Globo. Na emissora, 19 funcionários trabalham no jornalismo, as matérias feitas por ela são enviadas para a TV Liberal de Belém, porém a TV Liberal Marabá não produz programas locais desde 2006.

Ligações Externas

Ver também 
 Rede Liberal
 Rede Globo
 

 
Liberal Marabá
Liberal Marabá
Marabá